Рене Теодор Бертон (; 1776—1859) — французский художник-портретист, работавший также в жанре исторической живописи.

Биография 
Родился в Туре 17 июля 1776 года.

Ученик Жака-Луи Давида. Работы художника находятся в ряде музеев Франции, в том числе в версальском музее Musée de l’Histoire de France и в музее Musée des Beaux-Arts города Кана.

Его дети, сын Джордж и дочь Сидони, тоже стали художниками.

Умер в Париже 7 апреля 1859 года.

Примечания

Ссылки 
 Rene Theodore Berthon
 René Théodore Berthon

Художники Франции XVIII века
Художники Франции XIX века
Ученики Жака Луи Давида
Исторические художники Франции
Художники-портретисты Франции